Hermann Krogmann ist der Name folgender Personen:

* Hermann August Krogmann (1826–1894), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB
 Hermann Christian Tobias Krogmann (1797–1866), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB